Il termine Guiana olandese si può riferire a:
 L'area di colonizzazione olandese delle Guiane, prima della loro perdita
Suriname olandese, comunemente definito "Guiana olandese", rimasto dopo la perdita di tutte le altre colonie olandesi dell'area.